Пу́шкинское шоссе́
 Пушкинское шоссе — шоссе в Гатчине (Ленинградская область).
 Пушкинское шоссе — шоссе в Красном Селе (Санкт-Петербург).